Гаагская конференция 1899 года;
 Гаагская конференция 1907 года;
 Гаагская конференция 1922 года;
 Гаагская конференция по репарациям 1929—30.